Adrara puede referirse a:
Adrara San Martino, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
Adrara San Rocco, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía